Sauerbrunnenbach ist ein Gewässername:

 Sauerbrunnenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst vor dem Viertel Roter Buck, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sauerbrunnenbach (Pützbach), rechter Zufluss des Pützbachs (zur Lieser) nach Darscheid, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz 

 Surbrunnenbach, linker Zufluss der Minster bei Nagelgschwend, Gemeinde Unteriberg, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz

Siehe auch:
 Saubrunnenbach
 Sauerbrunnen